Take It Easy peut désigner :

Musique 
 Take It Easy, standard de jazz composé par Duke Ellington en 1928 ;
 Take It Easy, chanson du groupe américain Eagles sortie en 1972 ;
 Take It Easy (Love Nothing), chanson du groupe américain Bright Eyes sortie en 2004 ;
 Take it Easy!, chanson du groupe japonais Buono! sortie en 2009.

 Relax, Take It Easy, chanson de Mika sortie en 2006.

Cinéma 
 Take It Easy, film danois réalisé par Jesper Høm sorti en 1986.

Jeu 
 Take It Easy, jeu de société de Ravensburger.